Naselja u Sloveniji
 Dolga vas (Lendava, Slovenija), naselje u općini Lendava
 Dolga vas (Kočevje, Slovenija), naselje u općini Kočevje